

Patronyme 
 Alain Cervantes, né en 1983, footballeur cubain, meilleur joueur du championnat de Cuba 2014.
 Annabel Cervantes est une romancière catalane née en 1969.
 Antonio Cervantes, né en 1945, boxeur colombien champion du monde des super-légers WBA de 1972à 1976 puis de 1977 à 1980.
 Ignacio Cervantes (1847 - 1905), compositeur et pianiste cubain.
 Íñigo Cervantes, né en 1989, est un joueur de tennis professionnel espagnol.
 Manuel Cervantes, né en 1957, footballeur espagnol, meilleur joueur espagnol de l'année 1984.
 Melanie Cervantes, artiste et activiste chicana.
 Miguel de Cervantes Saavedra, dit « Miguel de Cervantes » (1547 - 1616), romancier, poète et dramaturge espagnol, auteur de Don Quichotte.
 Vicente Cervantes (1755 - 1829), botaniste espagnol.
 Margarita Alicia Arellanes Cervantes (née en 1976), maire de Monterrey au Mexique.
 Cervantes de Leon, personnage fictif de la série de jeux vidéo Soul Edge et Soul Calibur.

Pseudonyme 
 Clotilde Cerdà (1861-1926) prend le nom de scène d'Esmeralda Cervantes, sur une suggestion de Victor Hugo et de la reine d'Espagne Isabelle II.

Toponyme 

 Cervantes, une commune espagnole de la Province de Lugo.

 Cervantes, une ville d'Australie-Occidentale.

 Cervantes, une ville de la province d'Ilocos Sur aux Philippines.

Culture 
 L'Institut Cervantes (Instituto Cervantes), créé en 1991, institution culturelle de promotion et d'enseignement de la langue espagnole.
 Le prix Miguel de Cervantes (en espagnol Premio Miguel de Cervantes) est un prix littéraire attribué à un auteur de langue espagnole.

Autre 
 Mission Cervantes (Soyouz TMA-3 du 18 au ) à bord de l'ISS.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme